Uno-X är ett varumärke för petroleum, som används eller har använts av två nordiska kedjor med bensinstationer, drivna av helt skilda företag. Varumärket lanserades 1958 i Danmark och 1959 i Sverige:

Uno-X i Danmark och Norge, se Uno-X (Danmark)
Uno-X i Sverige, se Uno-X (Sverige)

Varumärken för petroleum